Рутенія — назва українських та частково білоруських земель Русі в історичних джерелах.
 Рутенія — всеукраїнський фестиваль каліграфії та шрифту.
 Рутенія — шрифти, створені Василем Чебаником для української абетки у рамках проєкту "Графіка української мови".
 Рутенія — український музичний гурт.

Див. також 
 Рутенія. Повернення коду нації — український документальний фільм про абетку «Рутенія», вийшов на екрани у 2020 році.